Tellimya är ett släkte av musslor som beskrevs av Brown 1827. Enligt Catalogue of Life ingår Tellimya i familjen Lasaeidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Montacutidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Tellimya